TNFRSF10A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 468 амінокислот, а молекулярна маса — 50 089.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як апоптоз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки